La rue des Remparts peut faire référence aux voies suivantes :

Rue des Remparts à Liège.

Rue des Remparts à Québec.

Rue des Remparts à Bordeaux ;
 Rue des Remparts à Foix ;
 Rue des Remparts-d'Ainay à Lyon ;
 Rue des Remparts à Metz.

Voir aussi